Kanzleigericht steht für:

 lüneburgisches Kanzleigericht, siehe Fürstentum Lüneburg #Gerichtswesen
 ostfriesisches Kanzleigericht, siehe Amtsgericht Aurich
 päpstliches Kanzleigericht, siehe Zanobi da Strada

Siehe auch:
 Court of Chancery (Begriffsklärung) im anglo-amerikanischen Rechtskreis